Ратко Буљан (Руновићи, 21. април 1943 — Загреб, 29. мај 1989) био је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1967. || Црне птице || Зоран
|-
| 1967. || Ђавољи реп ТВ филм || /
|-
| 1968. || Жур у Магделанду ТВ филм || /
|-
| 1968. || Сјенке ТВ филм || /
|-
| 1968. || Последњи Стипанчићи ТВ филм || /
|-
| 1968. || Лаура ТВ филм || /
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Свилени
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Фишкал ТВ серија || /
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Практикант у регистратури
|-
| 1974. || Капетан Микула Мали || Андро
|-
| 1975. || Мука свете Маргарите ТВ серија || Трубадур (1975)
|-
| 1975-1976. || Капелски кресови ТВ серија || Секретар Славко
|-
| 1976. || Влак у снијегу || Учитељ
|-
| 1976. || Капетан Микула Мали ТВ серија || Андро - рањени партизан
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || Немачки часник
|-
| 1977. || Акција стадион || Илегалац
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Пат Андерсон
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака || Карловић
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме ТВ серија || /
|-
| 1979. || Новинар || Адвокат
|-
| 1979. || Повратак || Вале
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Луда кућа || Преводитељ
|-
| 1981. || Аретеј ТВ филм || /
|-
| 1980-1981. || Вело мисто ТВ серија || Тони
|-
| 1981. || Ослобођење Скопља ТВ филм || Доктор
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1984. || Задарски мементо || Наратор
|-
| 1988. || -{Dirty Dozen}- ТВ серија || свештеник
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1943.
Умрли 1989.
Српски глумци
Југословенски глумци